Сан Педро Буенависта има више значења:

 Сан Педро Буенависта (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Санта Марија Нативитас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Педро Буенависта (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику